Деклерк, Андре (1919—1967) — бельгийский профессиональный шоссейный велогонщик в 1940—1954 годах.
 Деклерк, Нико (род. 1975) — физик и инженер-механик.
 Деклерк, Тим (род. 1989) — бельгийский профессиональный шоссейный велогонщик.